Saturday — альбом Ocean Colour Scene
 «Saturday» — пісня The Enemy
 «Saturday» — пісня Basshunter

Див. також 
 Субота (значення)